Такао Сайто
 Сайто, Такао — японский оператор, работавший с Акирой Куросавой.
 Сайто, Такао — мангака, известный созданием манги Golgo 13.
 Сайто, Такао — японский политик начала XX века. Придерживался оппозиционных взглядов.